SSI henvikser til forskellige artikler:
 Statens Serum Institut
 Synchronous Serial Interface
 Small scale integration